Il singolare del Gerry Weber Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marc Rosset era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Daniel Vacek.

Nicklas Kulti ha battuto in finale 6–7 (5–7), 6–3, 6–4 Evgenij Kafel'nikov.

Teste di serie

  Thomas Muster (secondo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (finale)
  Jim Courier (quarti di finale)
  Thomas Enqvist (primo turno)

 Wayne Ferreira (primo turno)
 Marc Rosset (secondo turno)
 Arnaud Boetsch (primo turno)
 Carlos Moyá (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Gerry Weber Open 1996
ATP Tour 1996